Сан Херонимо Силакајоапиља има више значења:

 Општина Сан Херонимо Силакајоапиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Силакајоапиља (Сан Херонимо Силакајоапиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику